Elektrėnai (stad), stad in Litouwen
 Elektrėnai (gemeente), gemeente in Litouwen